Усть-Иши́м () — село в Омской области, административный центр Усть-Ишимского муниципального района и Усть-Ишимского сельского поселения.

Население —  человек ().

Основано в 1631 году.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено на северо-западе Омской области, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на левом берегу Иртыша в устье реки Ишим.

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Омск составляет около 560 км, до ближайшего города Тара Омской области — 260 км.

Климат

Климат резко континентальный (согласно классификации климатов Кёппена субарктический (Dfc)), c суровой и продолжительной зимой и коротким летом, со значительными перепадами температур между климатическими сезонами и в течение суток. Среднегодовая температура отрицательная и составляет −0,1 °С. Средняя температура июля +18,1 °С, января −19,2 °С. Многолетняя норма осадков — 464 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в тёплое время года (в июле выпадает 73 мм, в феврале — 15 мм).

Часовой пояс

История 
В 1631 году на левом берегу Иртыша в километре ниже ишимского устья был поставлен Ишимский острог (по сибирско-татарски Ишим-Калла) в составе Тарского уезда, для защиты от калмыков, которые начали близко подходить к этим местам. Располагался от Тебендинского острога в 25 верстах, от города Тары в 230 верстах, от города Тобольска в 200 верстах, от слободы Орлово Городище в 110 верстах. Долгое время единственными русскими людьми здесь были казаки-годовальщики, присылаемые на год из Тары для несения воинской службы, а затем зимовали здесь татары из ближайших селений.

С 1782 года в составе Слободчиковской волости Тарского уезда.

В 1911 году становится волостным центром Усть-Ишимской волости.

В 1925 году становится районным центром Усть-Ишимского района.

В селе располагался аэропорт Усть-Ишим местных воздушных линий.

Усть-ишимский человек 

Близ Усть-Ишима в 2008 году была обнаружена древнейшая известная на 2016 год находка останков человека современного типа (Homo sapiens) — бедренная кость возрастом 45 тыс. лет, из которой была извлечена качественная ДНК, что позволило провести полное секвенирование генома. В ДНК усть-ишимского человека не было обнаружено генетических вариантов денисовского человека, а доля неандертальских генетических вариантов оказалась минимальна (как у современных азиатов).

Население 

В 1868 году в Усть-Ишимской слободе насчитывалось 44 двора русских крестьян.

Достопримечательности 
 В селе расположен Свято-Никольский храм (1906).
 В селе расположен памятник солдату-освободителю
В селе расположен Памятник В.И.Ленину
В селе расположена Тяжелая самоходная установка ИСУ-152 (1995)
В селе расположена Мемориальная плита воинам-землякам, погибшим в Афганистане (1990)
В селе расположен дом, в котором размещался штаб 51-й дивизии Красной армии
В селе находится могила командира партизанского отряда венгра-интернационалиста К.Балука

См. также 
 Приишимское (Карагандинская область)

Примечания

Ссылки 
 Администрация Усть-Ишимского муниципального района

Населённые пункты Усть-Ишимского района
Районные центры Омской области